

Patronymie
Plusieurs personnalités portent le nom de René Caillé ou René Caillié : 

 René Caillié ou Caillé (1799-1838), explorateur français ;
 René Caillé (1921-…), dessinateur et illustrateur français ;
 René Caillé (1925-1989), député du Rhône